Le nom Tallapoosa peut désigner :
 Tallapoosa, ville de Géorgie ;
 Tallapoosa, ville du Missouri ;
 la rivière Tallapoosa
 le comté de Tallapoosa